Éveux (België), een plaats in de gemeente Érezée in de Belgische provincie Luxemburg
Éveux (Frankrijk), een gemeente in het Frans departement Rhône in de regio Auvergne-Rhône-Alpes